Příjmení Quitainer nosili dva významní čeští barokní sochaři:
 Ondřej Filip Quitainer (1679–1729)
a jeho syn
 Jan Antonín Quitainer (1709–1765)